Visjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Visjö, sjö i Kungsbacka kommun, 
Visjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (1,09 km²)
Visjön (Hakarps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (29,8 ha)
Visjön (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (10,5 ha)
Lilla Visjön, sjö i Svenljunga kommun, 
Visjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Visjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (13,2 ha)
Visjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Visjön (Skedevi socken, Östergötland, 652197-150950), sjö i Finspångs kommun,  (7,51 ha)
Visjön (Skedevi socken, Östergötland, 653520-150262), sjö i Finspångs kommun,  (94,8 ha)
Visjön (Ödeshögs socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (1,32 km²)
Visjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Visjön, Närke, sjö i Degerfors kommun,  (12,2 ha)
Visjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (3,81 ha)
Lill-Visjön, sjö i Bergs kommun,  (33,6 ha)
Visjön (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (22,8 ha)
Visjön (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (87,9 ha)
Visjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (2,51 km²)
Visjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (36,3 ha)
Visjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (47,1 ha)

Se även
Vissjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn